La Liga 2007/2008 var den 77:e upplagan av Spaniens högsta liga i fotboll för herrar. Real Madrid blev ligasegrare för 31:e gången. Säsongen startade den 25 augusti 2007 och avslutades den 18 juni 2008.

Tabell

Anmärkningslista

Källor

Referenser

Externa länkar

2007 i Spanien
2008 i Spanien
2007/2008
Fotbollssäsongen 2007/2008